Angelucci – cognome italiano
 Angelo Angelucci – architetto italiano
 Antonio Angelucci – imprenditore e politico italiano
 Arduino Angelucci – artista italiano
 Arnaldo Angelucci – oculista italiano
 Gilberto Angelucci – allenatore di calcio ed ex calciatore venezuelano
 Mario Angelucci – politico italiano
 Nicola Angelucci – avvocato e politico italiano